Sidymella är ett släkte av spindlar. Sidymella ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Sidymella